Сезон 2015/16 стал для «Торонто Мейпл Лифс» 99-м в НХЛ. Вскоре после завершения прошлого сезона в клубе произошли большие кадровые изменения: новым генеральным менеджером стал работавший ранее в «Нью-Джерси Девилз» Лу Ламорелло, а на место главного тренера был приглашён Майк Бэбкок, ранее возглавлявший «Детройт Ред Уингз» и сборную Канады на победных для неё Олимпиадах 2010 и 2014 годов.

Межсезонье 
Майк Бэбкок, ставший новым главным тренером «Торонто», пригласил с собой помощников Джима Хиллера и Эндрю Брюэра, ранее работавших с ним в «Детройте». Скотт Пеллерин был назначен директором по развитию игроков, а Стив Стэйос, ранее занимавший эту должность, стал президентом клуба ОХЛ «Гамильтон Булдогс». 16 июня на должность ассистента главного тренера был назначен Ди-Джей Смит, ранее возглавлявший клуб ОХЛ «Ошава Дженералз». 20 июля новым тренером вратарей стал Стив Бриер. 14 августа на должность тренера по специальным вопросам был нанят бывший главный тренер «Монреаль Канадиенс», «Миннесоты Уайлд» и «Нью-Джерси Девилз» Жак Лемер.

8 июня новым главным тренером «Торонто Марлис» был назначен Шелдон Киф, ранее работавший в «Су-Сент-Мари Грейхаундз» вместе с ассистентом генерального менеджера «Мейпл Лифс» Кайлом Дубасом.

1 июля состоялся обмен лидера нападения «Торонто» Фила Кессела в «Питтсбург Пингвинз». Вместе с Кесселом в «Питтсбург» были обменены защитник Тим Эриксон, форвард Тайлер Биггс и условное право выбора во втором раунде драфта. Игроками «Торонто» стали нападающие Ник Сполинг и Каспери Капанен, а также защитник Скотт Харрингтон. «Мейпл Лифс» перешло право выбора в третьем раунде драфта 2016 года и условное право выбора в первом раунде. Условием получения выбора в первом раунде стало попадание «Питтсбурга» в плей-офф: если в сезоне 2015/16 «Пингвинз» выходят в плей-офф, то «Торонто» получает драфт-пик первого раунда 2016 года; если «Пингвинз» не выходят в плей-офф в 2016 году, но выходят в 2017, то «Торонто» получает первый драфт-пик «Питтсбурга» на драфте 2017 года. Если же «Питссбург» за два года ни разу не выйдет в плей-офф, то «Торонто» достанется право выбора во втором раунде драфта 2017 года, а «Пингвинз» не достанется ничего. Также руководство «Торонто» согласилось удержать часть зарплаты Кессела под «потолком» «Мейпл Лифс».

23 июля новым генеральным менеджером «Торонто» стал Лу Ламорелло, до этого 28 лет проработавший в «Нью-Джерси Девилз». Контракт Ламорелло с «Торонто» рассчитан на три года.

Регулярный сезон 
Тайлер Бозак и Мэтт Ханвик начали сезон в качестве альтернативных капитанов.

30 ноября в матче против «Эдмонтон Ойлерз» за «Торонто» дебютировал вратарь Гаррет Спаркс. Он отыграл весь матч, не пропустив голов, и стал первым в истории вратарём «Мейпл Лифс», кто начал свою карьеру в НХЛ с шатаута.

11 января стало известно, что нападающий Джеймс ван Римсдайк выбыл на 6-8 недель из-за травмы левой ноги, полученной в матче против «Сан-Хосе Шаркс».

9 февраля «Мейпл Лифс» обменяли своего капитана Диона Фанёфа в «Оттаву Сенаторз». Вместе с Фанёфом в «Оттаву» отправились нападающие Кейси Бэйли, Мэтт Фрэттин и Райан Руперт, а также защитник Коди Донахи. Взамен «Торонто» получили нападающих Милана Михалека, Колина Грининга и Тобиаса Линдберга, защитника Джареда Кауэна и право выбора во втором раунде драфта 2017 года. По заявлению генерального менеджера Лу Ламорелло, остаток сезона «Торонто» проведет без капитана.

21 февраля «Лифс» обменяли в «Колорадо Эвеланш» нападающего Шона Мэттайаса на нападающего-проспекта Колина Смита и право выбора в четвёртом раунде драфта 2016 года.

22 февраля «Лифс» обменяли в «Сан-Хосе Шаркс» защитника Романа Полака и нападающего Ника Сполинга. Взамен «Шаркс» отдали два права выбора во вторых раундах драфта 2016 и 2017 годов, а также нападающего Раффи Торреса. Торрес, до этого игравший за фарм-клуб «Сан-Хосе», по согласию сторон был оставлен в «Сан-Хосе Барракуда»; «Торонто» принимал на себя только учёт зарплаты Торреса под потолком зарплат.

Турнирное положение

В конференции

В дивизионе

Расписание матчей и результаты

Предсезонные матчи

Регулярный сезон

Статистика игроков

Регулярный сезон. Все игроки

Регулярный сезон. Вратари

Состав команды 
Состав команды по окончании сезона.

Изменения в составе

Свободные агенты

Обмены

Драфт отказов

Продление контрактов

Драфт НХЛ

См. также 
 НХЛ в сезоне 2015/2016
 Драфт НХЛ 2015

Примечания 

НХЛ в сезоне 2015/2016
Сезоны «Торонто Мейпл Лифс»
2015 год в хоккее
2016 год в хоккее